Peaches kan avse:
Peaches (musiker) (1966–), en kanadensisk-tysk musiker Merrill Nisker
Peaches (musikgrupp) – svensk barnmusikgrupp 2000–2005